Aleksandr Tichonov (1947) – biatleta sovietico
 Aleksandr Tichonov (1988) – nuotatore russo
 Aleksandr Tichonov (1988) – calciatore russo